Хироо:

 Хироо — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хироо округа Токати губернаторства Хоккайдо. 
 Хироо — железнодорожная станция на линии Хибия, расположенная в специальном районе Минато, Токио.